Lawrence Borg (1945) – calciatore maltese
Lawrence Borg (1950) – calciatore maltese